Кубок африканських націй 1972 року — 8-а континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 23 лютого по 5 березня 1972 року у Камеруні. Всього було зіграно 16 матчів, в яких забито 53 м'ячі (в середньому 3,31 м’яча за матч). Збірна Конго вперше стала чемпіоном Африки, подолавши у фінальному матчі збірну Малі з рахунком 3:2.

Учасники 
За результатами кваліфікації місце у фінальному розіграші здобули такі команди (число в дужках показує вкотре команда брала участь у фінальному турнірі африканської першості):
  (5) — кваліфікований автоматично як чинний чемпіон.
  (4)
  (2) — кваліфікований автоматично як господар.
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Груповий етап

Група A

Група B

Плей-оф 
{| width="100%" border=0
|- align="left"
|

Бомбардири

Посилання 
 Подробиці на RSSSF.com  

1972
1972 у футболі
Футбол у Камеруні
Лютий 1972
Березень 1972